

Топоніми 
Іїяма (Канаґава)
Іїяма (Наґано)
Іїяма (Тотіґі)